Yannick van de Velde (Utrecht, 15 augustus 1989), Nederlands acteur
 Yannick Van de Velde (Wilrijk, 12 januari 1990), Belgisch pianist